RUSNANOPRIZE — международная специализированная премия в области нанотехнологий, ежегодно вручаемая за достижения в области нанотехнологий, нашедшие массовое применение. Присуждается за научно-технологические разработки, изобретения и их внедрение в массовое производство по одному из направлений: оптика и электроника; наноматериалы и модификация поверхности; медицина, фармакология и биотехнологии; энергоэффективность и «зеленые» технологии. Вручается в рамках ежегодного форума «Открытые инновации».

Учреждена российской госкорпорацией «Роснано», денежная часть премии составляет 3 млн рублей.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии
 Статья о премии
 Фоторепортаж церемонии награждения лауреатов Международной премии в области нанотехнологий
 Статья о составе комитета присуждения премии (2013)
 Статья о лауреатах премии 2013

Премии России
Награды по алфавиту
Роснано